Lachhu Maharaj (  Lachchhu Maharaj) ist der Name folgender Personen:

* Lachhu Maharaj (Musiker) (1944–2016), indischer Tablaspieler
 Lachhu Maharaj (Tänzer) (1901–1978), indischer Kathak-Tänzer